Ferraù – personaggio letterario creato da Ludovico Ariosto

 Ferraù Fenzoni (1562-1645) – pittore italiano
 Alessandro Ferraù (1913-1994) – giornalista e sceneggiatore italiano